Соревнования по боксу в весовой категории до 81 килограмм на чемпионате мира 2019 года прошли с 10 по 21 сентября. Приняли участие 49 спортсменов из 49 стран мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в категории до 81 кг праздновал кубинский атлет Хулио Сесар ла Крус .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания

Ссылки 
 Сетка соревнований
 Результаты первого круга. Ринг А
 Результаты первого круга. Ринг B
 Результаты второго круга. Ринг А
 Результаты второго круга. Ринг В
 Результаты третьего круга. Ринг А
 Результаты третьего круга. Ринг В
 Четвертьфинал. Ринг А
 Четвертьфинал. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019